Нургайни Абдухаликулы Бурибаев (; 20 августа 2002, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Туран» и сборной Казахстана до 21 года.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2018 году в составе клуба «Астана-М» во второй лиге.

В 2020 году играл за дублирующий состав клуба «Академия Онтустик».

В начале 2021 года перешёл в «Туран». 19 апреля 2021 года в матче против клуба «Каспий» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В начале 2022 года подписал контракт с клубом «Окжетпес».

Карьера в сборной 
10 октября 2018 года дебютировал за сборную Казахстана до 17 лет в матче против сборной Португалии до 17 лет (0:10).

Достижения 
 «Астана М»
 Победитель Второй лиги Казахстана: 2018
 «Окжетпес»
 Победитель первой лиги: 2022

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Окжетпес»